Эльбингероде (нем. Elbingerode) —  многозначный термин.

 Эльбингероде — город в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Эльбингероде — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.